(1911-1988), homme politique italien ;
 Cesare Miceli Picardi, acteur italien ;
  (1928-2012), homme politique italien ;
 Silvestro Picardi (1853-1904), homme politique italien ;
 Vincenzo Picardi (1983-), boxeur italien.

Patronyme italien